Pismo, grafija, sustav znakova kojima se bilježi neki jezik (abeceda, alfabet, azbuka itd.)  
 Pismo (poruka), poruka napisana na papiru